Robert Curson – cardinale britannico del XIII secolo
 Ted Curson – trombettista statunitense